

Architettura 
 Palazzo Maggi di Gradella – palazzo del XVI secolo a Brescia
 Palazzo Maggi Gambara – palazzo cinquecentesco a Brescia
 Palazzo Maggi Pizzagalli – edificio nel centro storico di Castiraga Vidardo, noto anche come Villa Castelli' 
 Palazzo Maggi-Scazzeri – palazzo settecentesco a Francavilla Fontana
 Villa Maggi-Corvini – edificio storico a Parabiago, noto anche come Villa Corvini''

Aziende 
 Maggi – azienda alimentare svizzera

Famiglie 
 Maggi casata nobiliare di Brescia

Persone

Pagine correlate 
 DiMaggio
 Maggetti
 Maggiani
 Maggini
 Maggioni